Несколько предприятий носило или носят имя В. И. Ленина:
 Нител (Нижний Новгород) — завод по производству РЛС
 Завод имени Ленина (Воронеж) — завод по производству упаковочных автоматов, существовавший с 1869 по 2001 год (см. улица Карла Маркса (Воронеж))
 Мотовилихинские заводы (Пермь) — оружейный завод.
 Пльзеньский завод им. В. И. Ленина (ныне Škoda Works) — локомотивостроительное предприятие в Чехии, в городе Пльзень
 Металлургический завод им. В. И. Ленина (Донецк)
 ПО «Павлодарский тракторный завод» им. В. И. Ленина — предприятие, выпускающее тракторную технику и комплектующие
 производственное объединение «Челябинский тракторный завод имени В. И. Ленина» — машиностроительное предприятие по разработке и производству колесной и гусеничной дорожно-строительной техники
 Завод Строительных Машин им. Ленина (Никополь, Украина)
 «Завод земледельческих машин и орудий им. В. И. Ленина» (Урюпинск)
 Нижнетагильский металлургический комбинат им. В. И. Ленина
 Трижды ордена Ленина Ленинградское оптико-механическое объединение имени В. И. Ленина
 Невский завод имени В. И. Ленина (Ленинград)
 Завод транспортного машиностроения имени В. И. Ленина (Барнаул)
 Московская чаеразвесочная фабрика имени В. И. Ленина
 Киевский завод «Арсенал» имени В. И. Ленина (Киев)
 Днепропетровский трубопрокатный завод имени В. И. Ленина (Днепропетровск)
 Московский электромеханический завод имени Владимира Ильича

См. также 
 Список объектов, названных в честь Ленина
 Орден Ленина